1. Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 17, organizowane pod egidą European Athletics na Stadionie Lekkoatletycznym w Tbilisi między 14 i 17 lipca 2016 roku. 
 
Do miana organizatora zawodów kandydowały Tbilisi oraz włoskie miasto Rieti. Organizatora zawodów Rada European Athletics wybrała 3 maja 2014 roku na spotkaniu we Frankfurcie nad Menem.

W każdej konkurencji kraj mógł wystawić dwóch zawodników.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2016 w lekkoatletyce
2016 w Gruzji
Lekkoatletyka w Gruzji
Sport w Tbilisi
2016